Флаг муниципального образования «Великови́сочный сельсовет» Заполярного муниципального района Ненецкого автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 апреля 2012 года и 2 июля 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7791.

Флаг муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольные двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое горизонтально на две части малинового и голубого цвета (в отношении 3:1) и воспроизводящие фигуры из герба МО „Великовисочный сельсовет“ НАО, выполненные белым, серым, жёлтым и оранжевым цветом».

Геральдическое описание герба гласит: «В пурпурном поле на включённой лазоревой оконечности, обременённой двумя серебряными сорогами (плотвицами) — золотой выгнутый мост из брёвен со сквозными перилами, стоящий на одиннадцати шестах-опорах (одна подле другой) и сопровождаемый во главе серебряным колоколом».

Обоснование символики 
Муниципальное образование «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа включает в себя: село Великовисочное; деревни Лабожское, Пылемец, Тошвиска, Щелино. Административный центр — село Великовисочное по летописным документам основано в 1564 году. Село расположено на левом берегу протоки реки Печоры Висничевский Шар. В районе села в Висничевский Шар впадает река Великая Виска, давшая название селу. Село разделено речкой Край-Ямой на две части, соединённые красивым горбатым пешеходным мостом. Первая церковь в селе Великовисочное была построена в 1844 году во имя Святого Николая на средства крестьянина села Великовисочное Петра Васильевича Дитятева. Традиционное занятие населения — рыболовство. Эти особенности сельсовета легли в основу его флага, символика которого многозначна:

колокол — символ возрождающейся духовности жителей сельсовета. Колокол — символ гласности, единения. Звук колокола — символ созидающей силы;

мост — символ связи прошлого, настоящего и будущего, символ объединения двух частей в единое целое;

сороги (плотва) — символ многовекового рыбного промысла, символ рыбной фауны северных рек.

Малиновый цвет (пурпур) — символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением рыбы
Флаги с изображением моста
Флаги с изображением колокола